Гаёк () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 15 человек. Почтовый индекс — 28056. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520383503.

Местный совет 
28056, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Измайловка, ул. Кирова, 59

Ссылки 
 Гаёк на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александрийского района